Имеркская культура — археологическая культура племён эпохи энеолита, обитавших в бассейне реки Мокша.

Названа по характерному памятнику у озера Имерка Зубово-Полянского района Мордовии. Выявлена В. П. Третьяковым. Предположительно связана с культурами неолитических племён лесостепной зоны. Население занималось охотой, рыболовством. Наряду с медными широко пользовалось каменными орудиями труда, оружием (скребки, скобели, наконечники стрел и др.), глиняной посудой с округлым или уплощенным днищем, орнаментированными прочерченными линиями, оттисками «отступающей» лопаточки. Жили в полуземлянках на поселениях в поймах рек, на песчаных дюнах. На территории Республики Мордовия памятники имеркской культуры найдены у сёл Волгапино, Нижний Усад, Широмасово, рабочего поселка Ширингуши, у озера Машкино; в Пензенской области — у села Скачки, Большой Колояр.

Литература 
 Третьяков В.П. Поселение Имерка-5 — памятник эпохи энеолита в Примокшанье // Сов. археология. — 1987. — № 1
 Королёв А.И., Третьяков В.П. Энеолитические поселения Примокшанья // Энеолит лесного Урала и Поволжья. — Ижевск, 1990
 Ставицкий В.В. Новые раскопки поселения Новый Усад-4 // Тр. МНИИЯЛИЭ. — Саранск, 1992. — Вып. 107
 Энциклопедия Мордовия, В.Н. Шитов

Археологические культуры России
История Мордовии
История Пензенской области